Afrikanska mästerskapen i friidrott är en regional friidrottstävling som anordnas vartannat år. De första mästerskapen ägde rum 1979.

Mästerskap

Referenser

Externa länkar
Afrikanska friidrottsförbundets webbplats

Återkommande sportevenemang med premiär 1979
Sportevenemang i Afrika
Friidrottstävlingar
Friidrott i Afrika